Allsvenskan i handboll för herrar 2007/2008 är Sveriges näst högsta division i handboll för herrar. 14 lag deltog och spelade en så kallad rak serie.

När serien var färdigspelad efter 26 omgångar, gick ettan och tvåan i tabellen direkt upp i elitserien. Lagen på plats 3 och 4 i allsvenskan kvalspelade mot lag 11 och 12 i elitserien om två platser i elitserien.

Tabell 
 Not: Lag 1–2 till Elitserien 2008/2009, lag 3–4 till kvalspel till Elitserien 2008/2009, lag 11–12 till kvalspel till Allsvenskan 2008/2009, lag 13–14 till Division 1 2008/2009.

Kvalspel till Allsvenskan 2008/2009

Semi off 
 BK Heid – Sikeå SK 59–53 (33–26, 26–27)
 Linköpings HK – Stavstens IF 44–60 (22–28, 22–32)

Direkt off 
 BK Heid – AIK 61–53 (35–23, 26–30)
 Stavstens IF – Skånela IF 68–57 (36–27, 32–30)

Sport i Sverige 2007
Sport i Sverige 2008
2007/2008
Handbollssäsongen 2007/2008